Mar do Leste pode referir-se a:

 Mar da China Oriental
 Mar do Japão
 Mar da China Meridional

Desambiguação